Лабу́нський () —польське прізвище.

 Відомі носії 
 Лабунський Віктор Станіславович (пол. Wiktor Labunski; 1895—1974) — польський композитор, піаніст і педагог.
 Лабунський Михайло Степанович (нар. 1923) — радянський футболіст, нападник.
 Лабунський Миколай гербу «Заглоба» (пол. Mikołaj Łabuński; ?—1467) — кам'янецький католицький єпископ середини XV століття.
 Лабунський Юзеф (пол. Józef Łabuński; 1852—1922) — польський драматург, перекладач та історик права.
 Лабунський Фелікс (1892—1979) — польсько-американський композитор, піаніст та викладач музики. Брат Віктора Лабунського. Син Станіслава Лабунського.
 Лабунський Олександр Миколайович (1982-2022) — старший солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну, Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).
 Лабунський Станіслав Генріхович — російський інженер польського походження, директор Путилівських заводів. Батько музикантів Віктора та Фелікса Лабунських.
 Лабунська Анжеліка Вікторівна (нар. 1967) — народний депутат України V, VI, VII скликань, юрист, громадська діячка, правозахисниця. Голова Житомирської обласної ради з 12 листопада 2015 по 26 вересня 2016.